Le terme rouille peut désigner :

Noms communs 
 La rouille est un produit d'oxydation de matériaux ferreux par corrosion, à base d'hydroxyde de fer et d'oxyde de fer (hématite hydraté), de couleur brun-rouge.

 La rouille désigne la couleur brun-rouge similaire à celle liée à l'altération de matériau ferreux.
 la rouille, nom communément donné à de nombreuses maladies cryptogamiques des végétaux supérieurs ;
 la rouille, sauce provençale proche d'une sauce mayonnaise épicée et jaune orange servie avec la soupe de poisson ou la bouillabaisse.

Hydronyme 
 Rouille (ou Canaudonne), ruisseau français, affluent de la Dordogne.

Autres 
 La Rouille, groupe de chanson française.
 La Rouille, titre d'une nouvelle de Guy de Maupassant.

Voir aussi